Никола́й Хомяко́в:
 Хомяков, Николай Алексеевич (1850—1925) — российский государственный деятель. Председатель III Государственной думы.
 Хомяков, Николай Кириллович (род. 1920) — советский художник.